Fekete Béla
 Fekete Béla (1863–1930) színész, igazgató
 Fekete Béla (?–?) atléta, futó
 Fekete Béla (1941) orvos, belgyógyász, immunológus
 Fekete Béla (1947–2015) válogatott kézilabdázó, edző
 Fekete Béla (?) újságíró

hasonló nevűek
 Fekete Nagy Béla (1905–1983) festő, grafikus